

Жінки 
 Шакірова Альбіна Ільдусівна (* 1982) — російська стрільчиня, що спеціалізується в стендовій стрільбі.
 Шакірова Елен Рафаелівна (* 1970) — радянська і російська баскетболістка.
 Шакірова Лія Закірівна (1921—2015) — радянська і російська вчена, докторка педагогічних наук, професореп, заслужений діяч науки РРФСР і Татарської АРСР.
 Шакірова Тамара Халімівна (1955—2012) — радянська, і узбецька актриса, заслужена артистка Узбецької РСР.

Чоловіки 
 Шакіров Азгар Шафікович (* 1940) — актор театру і кіно, народний артист РРФСР.
 Шакіров Астанакул (1922—1945) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Шакіров Ахмет Міргазімович (1920—1941) — башкирський поет Ахмет Шакірі, перекладач.
 Шакіров Гільмо Шакірович (1929—1991) — працівник харчової промисловості, Герой Соціалістичної Праці.
 Шакіров Джігандар Тагирович (1914—2006) — радянський бджоляр, заслужений діяч науки Башкирської АРСР, заслужений зоотехнік Української РСР.
 Шакіров Закір Шакірович (1881—1968) — башкирський педагог і лінгвіст. Герой Праці (1928).
 Шакіров Ільгам Гильмутдінович (1935—2019) — татарський співак та діяч культури.
 Шакіров Каміль Фаязович (1931—1983) — працівник сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Шакіров Мідхат Закірович (1916—2004) — депутат Верховної Ради СРСР 7—11-го скликань; член Президії Верховної Ради СРСР. Герой Соціалістичної Праці.
 Шакіров Мумін Шакірович (* 1959) — російський кінорежисер і журналіст.
 Шакіров Нусінбек (1901 — ? після 1950) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Шакіров Ріфхат Мідхатович (* 1945) — депутат Державної думи РФ III скликання.
 Шакіров Саду (1922—1977) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Шакіров Ульмас Шакірович (1923—1988) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Шакіров Шерзот Шафкатовіч (* 1990) — киргизький футболіст, захисник клубу " Нефтчі " (Кочкор-Ата) та збірної Киргизії.